Eichenbühlgraben ist ein Gewässername:

 Eichenbühlgraben (Wässernach), rechter Zufluss der Wässernach vor Wülflingen, Stadt Haßfurt, Landkreis Haßberge, Bayern
 Eichenbühlgraben (Wollenbach), rechter Zufluss des Wollenbachs (zum Hausener Mühlbach) vor Hausen, Gemeinde Schonungen, Landkreis Schweinfurt, Bayern